Арне Браут (* 1950) — норвезький політик.
 Ерлінг Браут Голанд (* 2000) — норвезький футболіст, нападник німецького клубу «Боруссія» (Дортмунд) і національної збірної Норвегії.
 Івар Браут (* 1956) — норвезький теолог і лютеранський єпископ.
 Марія Браут (1929—2015) — хорватська фотографиня.
 Филип Браут (* 2002) — хорватський футболіст, правий захисник «Рієки».
 Фрігга Браут (1889—1975) — німецька акторка театру та кіно.